Bartholomew Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bartholomew Township (Drew County, Arkansas)
 Bartholomew Township (Lincoln County, Arkansas)